Nicolas de Grèce (1872-1938), prince de Grèce et de Danemark.
 Nicolas de Grèce (1969), prince de Grèce et de Danemark.

Homonymie dynastique